Futbol Club Barcelona B (također poznat i pod nazivom Barcelona B ili jednostavnije Barça B) je rezervni nogometni klub od kluba FC Barcelona iz (Španjolske).

Poveznice 
 Dodatak:Popis igrača FC Barcelona Atletic

Vanjske poveznice 
Službene stranice

Barcelona Atletic
Katalonija